Ajo negro puede hacer referencia a:

 el árbol de la especie Anthodiscus chocoensis, una cariocaracea;
 la planta bulbosa Allium nigrum, una amarilidácea;
 el ajo negro, un ingrediente culinario.